Рагу́лин — русская фамилия. Известные носители:
 
 Рагулин, Анатолий Павлович (1941—2016) — советский и российский хоккеист.
 Рагулин, Михаил Павлович (род. 1941) — советский и российский хоккеист, функционер.
 Рагулин, Павел Николаевич (1907—1991) — советский архитектор.
 Рагулин, Сергей Вячеславович (род. 1967) — советский и российский футболист.